Manzaneda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manzaneda (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Manzaneda (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar